Большехабыкский сельсовет — сельское поселение в Идринском районе Красноярского края.

Административный центр — село Большой Хабык.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Большой Хабык.

До 27 сентября 1996 года в состав сельсовета входила деревня Малый Хабык, Законом № 11-337 образовавшая Малохабыкский сельсовет.

Местное самоуправление 
 Большехабыкский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 7

 Глава муниципального образования
 Елисеев Николай Иванович. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет
 Потылицына Любовь Алексеевна. Годы работы: с 2015 по настоящее время

Примечания 

Муниципальные образования Идринского района
Сельские поселения Красноярского края